Arzano – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Finistère.
 Arzano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania (region), w prowincji Neapol.